Lasy (ukrainisch ; russisch Лазы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Roschnjatiw, siehe Lasy (Roschnjatiw)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw, siehe Lasy (Tjatschiw)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Lasy (Mukatschewo)

Siehe auch:
 Łazy (Begriffsklärung)
 Lazy
 Lasi
 Lassy